Круглопёры, или колючие пинагоры () — род морских лучепёрых рыб из семейства пинагоровых. Обитают в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в морях Северного Ледовитого океана.

Виды 
Род включает 15 видов:
 Eumicrotremus andriashevi Perminov, 1936
 E. a. aculeatus Voskoboinikova & Nazarkin, 2015
 E. a. andriashevi Perminov, 1936
 Eumicrotremus asperrimus (S. Tanaka (I), 1912)
  Popov, 1926
  Koefoed, 1956
 Eumicrotremus gyrinops (Garman, 1892)
  (Günther, 1861)
 Eumicrotremus pacificus P. Y. Schmidt, 1904
 Eumicrotremus phrynoides C. H. Gilbert & Burke, 1912
 Eumicrotremus schmidti Lindberg & Legeza, 1955
 Eumicrotremus soldatovi Popov, 1930
 , или атлантический колючий пинагор (J. C. Fabricius, 1776)
 Eumicrotremus taranetzi Perminov, 1936
 Eumicrotremus tartaricus Lindberg & Legeza, 1955
 Eumicrotremus terraenovae G. S. Myers & J. E. Böhlke, 1950

Примечания 

Пинагоровые